El término brezo negro puede hacer referencia a:

 El nombre común de la planta Erica australis;
 El nombre común de la planta Erica cinerea.